Территориальная прелатура Лабреа () — территориальная прелатура Римско-католической церкви c центром в городе Лабреа, Бразилия. Территориальная прелатура Лабреа входит в митрополию Порту-Велью. Кафедральным собором территориальной прелатуры Лабреа является собор Пресвятой Девы Марии.

История 
1 мая 1925 года Римский папа Пий XI издал буллу Imperscrutabili Dei, которой учредил территориальную прелатуру Лабреа, выделив её из епархии Амазонаса (сегодня — Архиепархия Манауса). В этот же день территориальная прелатура Лабреа вошла в митрополию Белен-до-Пара.

16 февраля 1952 года территориальная прелатура Лабреа вошла в митрополию Манауса.

4 октября 1982 года территориальная прелатура Лабреа вошла в митрополию Порту-Велью.

22 февраля 2000 года начался процесс беатификации слуги Божиего первого ординария территориальной прелатуры Лабреа апостольского администратора Игнасио Мартинеса Мадрида.

Ординарии территориальной прелатуры 

 священник Ингасио Мартинес Мадрид (13.06.1930 — 16.03.1942) — апостольский администратор;
 епископ José del Perpetuo Socorro Álvarez Mácua (1944 — 30.11.1967);
 епископ Florentino Zabalza Iturri (7.06.1971 — 12.01.1994);
 епископ Jesús Moraza Ruiz de Azúa (12.01.1994 — 13.04.2016, в отставке);
 епископ Santiago Sánchez Sebastián, O.A.R. (13.04.2016 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007;
  Булла Imperscrutabili Dei, AAS 17 (1925), стр. 561

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии
Лабреа